Afterbeat er betegnelsen for 2. og 4. taktslag i 4/4-takten i jazz- eller rockmusik.
Afterbeat (radioprogram) – et radioprogram om og med jazz

Se også 
 beat

Kilder/henvisninger 
 Lexopen